Ebeba peut désigner :
 Ebeba I, un village au Cameroun
 Ebeba II, un village au Cameroun